Darmois ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Darmois (1884–1958), französischer Physiker
 Georges Darmois (1888–1960), französischer Mathematiker
 Hugues Darmois, französischer Filmeditor